Nikodem Erazm Iwanowski herbu Rogala (ur. w 1844 roku w Parogach, niedaleko Tryszek – zm. 23 stycznia 1931 roku w Parogach, niedaleko Tryszek) – polski pisarz, malarz, publicysta i ojciec pisarek Lazdynų Pelėda.

Życiorys 
Rodzicami Nikodema byli Ksawery Feliks Iwanowski i Józefa Tomaszewicz. Dziadek Jan Dominikowicz Iwanowski był sędzią granicznym powiatu szawelskiego. Ród Iwanowskich pochodził z okolic Połocka, czyli z ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, skąd przybyli na Żmudź w 1684 roku. Nikodem ukończył studia malarskie w Warszawie i Monachium (w maju 1869 r. zgłosił się do Akademii Sztuk Pięknych - Antikenklasse: immatrykulacja 12 IV 1870 r.), skąd wrócił na Żmudź do swego majątku. Przez pewien czas mieszkał także w Warszawie. Pisał artykuły do "Biesiady Literackiej" oraz wiersze i ballady w języku polskim. Korespondo­wał z czołowymi polskimi pisarkami tych czasów: Elizą Orzeszkową i Marią Konopnic­ką. Jako malarz znany jest z obrazów religijnych, znajdujących się w kościołach żmudzkich. Córkami Nikodema były siostry Iwanowskie: Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė i Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė, używające wspólnie pseudoni­mu Lazdynų Pelėda (Sowa z leszczyniaka). Z nich Marija pisa­ła początkowo po polsku do polskich czasopism. Później obie siostry pisały po litewsku.

Wywód genealogiczny

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Artykuł o relacji Elizy Orzeszkowej i Nikodema Erazma Iwanowskiego autorstwa Mieczysława Jackiewicza
 Dzieła Nikodema Erazma Iwanowskiego w bibliotece Polona

Absolwenci i studenci Akademii Sztuk Pięknych w Monachium
Polscy malarze
Polscy poeci XIX wieku
Polscy poeci XX wieku
Polscy publicyści
Nikodem Erazm Iwanowski
Urodzeni w 1844
Zmarli w 1931